Веретенников Василь Іванович — історик, архівіст, архівознавець, археограф, музеєзнавець, мистецтвознавець, джерелознавець, педагог.
 Веретенников Віктор Олександрович — народний депутат України 1-го та 4-го скликань.
 Веретенников Микола Володимирович — Герой Соціалістичної Праці.
 Веретенников Петро Миколайович — учасник Другої світової війни, Герой Радянського Союзу.